La Coppa Italia di pallavolo maschile 1999-2000 si è svolta dal 26 settembre 1999 al 27 febbraio 2000: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla Sisley Volley.

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale (a cui non hanno preso parte le prime quattro classificate al termine della regular season della Serie A1 1998-99, già qualificate ai quarti di finale), quarti di finale, entrambi giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1999
Pallavolo nel 2000
 1999-2000